Рудольф Штробль ():
 Штробль, Рудольф (1831—1915) — польский пианист
 Штробль, Рудольф (1927—1997) — австрийский актёр